Millenniumtoren (Rotterdam), toren in Rotterdam
 Millenniumtoren (Gedinne), toren in Gedinne